

Gemeenten in het Franse departement Moselle (regio Lotharingen) 
 Vahl-Ebersing
 Vahl-lès-Bénestroff
 Vahl-lès-Faulquemont

Zie ook 
 Wahl (doorverwijspagina)
 Joost Váhl